— японская фамилия и топоним. Распространена по всей Японии. Возможно, такую фамилию брали некоторые жители префектуры Миядзаки.

Персоналии 
 Миядзаки, Аой (род. 1985) — японская актриса и модель.
 Миядзаки, Горо (род. 1967) — японский режиссёр аниме, сын Хаяо Миядзаки.
 Миядзаки, Михо (род. 1993) — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.
 Миядзаки, Рё (род. 1988) — японский боксёр-профессионал.
 Миядзаки, Саори (род. 1995) — японская баскетболистка.
 Миядзаки, Тэрунобу (род. 1943) — японский физик.
 Миядзаки, Хаяо (род. 1941) — японский режиссёр аниме.
 Миядзаки, Хидэтака — японский разработчик компьютерных игр.
 Миядзаки, Цутому (1962—2008) — японский серийный убийца.
 Миядзаки, Ясудзи (1916—1989) — японский пловец, олимпийский чемпион.
 Миядзаки Ясусада (1623—1697) — японский агроном периода Эдо.

Топоним 
 Миядзаки (префектура) — префектура на острове Кюсю, Япония.
 Миядзаки (город) — административный центр префектуры Миядзаки.
 Тэгэвахаро Миядзаки — футбольный клуб из города Миядзаки
 Миядзаки (равнина) — равнина в префектуре Миядзаки.

Ссылки